Уексоко има више значења:

 Уексоко (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Уексоко (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику